Żelechy peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Żelechy, village de la voïvodie de Mazovie
 Żelechy, village de la voïvodie de Podlachie